Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 166001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 8 stycznia 2002 do 4 sierpnia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

166001-166100

166101-166200

166201-166300

166301-166400

166401-166500

166501-166600

166601-166700

166701-166800

166801-166900

166901-167000

Przypisy 

Lista planetoid 166001-167000